Giovanni Boccati (1410-1486) – pittore italiano

Variante "del Boccati" 
 Familiare del Boccati (XV secolo–...) – pittore italiano